Гавіал (Gavialis) — рід крокодилів, який включає живого гавіала індійського (Gavialis gangeticus) і принаймні одного вимерлого виду, Gavialis bengawanicus. G. gangeticus походить з Індійського субконтиненту, тоді як G. bengawanicus відомий з Яви. Гавіал, імовірно, вперше з'явився на Індійському субконтиненті в пліоцені і розповсюдився в Малайському архіпелагу через шлях, який в четвертинному періоді називається Шіва-Малайський маршрут. Залишки, які приписують Гавіалу, також були знайдені на Сулавесі та острові Вудларк на схід від лінії Уоллеса, що свідчить про те, що доісторична лінія Гавіала могла перетинати морське середовище і досягати місць, можливо, аж до західної Океанії.

Рід Gavialis був переоцінений у 2018 році на основі зразків у Музеї природознавства в Лондоні, зібраних на пагорбах Сівалік. Автор дійшов висновку, що G. gangeticus і G. bengawanicus є єдиними двома видами в роду Gavialis, при цьому G. hysudricus є молодшим синонімом G. gangeticus. До Rhamphosuchus пропонується віднести G. leptodus, G. pachyrhynchus, G. curvirostris та G. breviceps. Види G. browni та G. lewisi потребують подальшого перегляду. G. dixoni отримав власний рід Dollosuchus.

Нижче наведена кладограма основних сучасних груп крокодилів заснована на останніх молекулярних дослідженнях і показує тісний зв'язок ґавіала зі псевдоґавіалом, а також те, як гавіаліди та крокодили більш тісно пов'язані, ніж алігатороїди:

Ось більш детальна кладограма, яка показує запропоноване розміщення Гавіала в Gavialidae, включаючи вимерлих членів:

Примітки 

Роди плазунів